Banorte puede referirse a:
Banco Mercantil del Norte, banco mexicano.
Grupo Financiero Banorte, grupo financiero mexicano que gestiona varias sociedades dedicadas al ámbito financiero.
BaNorte, antiguo banco venezolano.